Název Jáchymov má více sídel:
 Jáchymov – město v okrese Karlovy Vary
 Jáchymov (Brniště) – část obce Brniště v okrese Česká Lípa
 Jáchymov (Velká Bíteš) – část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 Jáchymov (Stachy) – osada u Stach v okrese Prachatice
 Jáchymov (Náklo) – bývalá osada, dnes součást obce Náklo v okrese Olomouc

název Jáchymov je obsažen i v 
 Nový Jáchymov – obec v okrese Beroun

Externí odkazy